Wipstrik (Zwolle), een woonwijk in Zwolle
een andere benaming voor galg